Гурне́-сюр-Аро́нд, Ґурне-сюр-Аронд () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північ від Парижа, 55 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 243 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 598,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гурне-сюр-Аронд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гурне-сюр-Аронд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза